Krynice peut faire référence à :

Toponymie 
En Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin :
 Krynice, une gmina rurale du powiat de Tomaszów Lubelski,
 Krynice, village et chef-lieu de la gmina de même nom.
 dans la voïvodie de Podlachie :
 Krynice, village